Kontinental Hockey League 2020/2021 , Kontinentalnaja chokkejnaja liga) var den trettonde säsongen av KHL. 23 lag spelade 60 omgångar med början den 2 september 2020. Alla lag mötte varandra i en bortamatch och en hemmamatch (46 omgångar). Dessutom spelade man ytterligare två gånger med lagen i sin division (10 omgångar) samt ytterligare fyra matcher mot lag den andra divisionen i samma konferens (6 omgångar). Totalt blev det 744 matcher under seriespelet.

Deltagande lag 
I april 2020 blev det klart att Admiral Vladivostok inte kommer delta i KHL säsongen 2020/2021 då man förlorat det ekonomiska stödet från regionen på grund av coronavirusutbrottet. Lagen, divisions- och konferensindelning presenterades den 7 augusti. Då meddelades också att säsongen startar 2 september. Reserestriktionerna i Kina gjorde att det kinesiska laget Kunlun Red Star flyttade sina matcher till Mytisjtji Arena i Moskvaområdet.

Svenska spelare i KHL

Västra konferensen

Bobrovdivisionen

Tarasovdivisionen

Östra konferensen

Charlamovdivisionen

Tjernysjovdivisionen

Gagarin Cup

Referenser

Ishockeysäsongen 2020/2021
2020/2021
2020 i Ryssland
2020 i Kazakstan
2020 i Lettland
2020 i Vitryssland
2020 i Finland
2020 i Kina
2021 i Ryssland
2021 i Kazakstan
2021 i Lettland
2021 i Belarus
2021 i Finland
2021 i Kina